Cor van Hout – criminale olandese
 Kristof van Hout – calciatore belga
 Joris Van Hout – ex calciatore belga
 Léon van Hout – violista belga
 Roald van Hout – calciatore olandese
 Russell Van Hout – ex ciclista su strada australiano